- conceito originário da filosofia aristotélica, processo que ocorre segundo a teoria de potencialidade e atualidade.
 Atualização - na informática, é a expansão de um programa de computador através de um pacote de continuação, ou upgrade.

 Atualização monetária - atualização e manutenção da circulação de dinheiro.

Desambiguação
Vocabulário
Palavras